Woden ist

eine germanische Gottheit, siehe Odin

eine Stadt in Iowa, siehe Woden (Iowa)
eine Stadt in Texas, siehe Woden (Texas)
ein Stadtteil von Canberra, Australien → Woden (ACT)